Густав Адольф — имя шведских королей; шведских, норвежских, австрийских и немецких персоналий.

Данное имя носили следующие личности:

Монархи 
 Густав II Адольф (1594—1632), правил (1611—1632)
 Густав IV Адольф (1778—1837), правил (1792—1809)
 Оскар Густав Адольф (Густав V; 1858—1950), правил (1907—1950)
 Густав VI Адольф (1882—1973), правил (1950—1973)

Принцы 
 Густав Адольф Вестерботтенский (швед. Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund; 1906—1947) — шведский принц; сын Густава VI Адольфа, короля Швеции.
 Ингенгейм, Густав Адольф Вильгельм фон (нем. Gustav Adolf Wilhelm von Ingenheim; 1789—1855) — морганатический сын короля Пруссии; граф, женившийся на своей единокровной племяннице Евгении де Тьерри.
 Оскар Карл Густав Адольф Прусский (Oskar von Preußen; 1888—1958) — принц Прусский; пятый сын германского императора Вильгельма.
 Хубертус Густав Адольф Гогенцоллерн (Hubertus Gustav Adolf Veit Georg Meinrad Maria Alexander; род.1966) — немецкий принц из дома Гогенцоллерн-Зигмаринген.

Знатные дворяне 
 Инго Клеменс Густав Адольф фон Вангенхайм (нем. Ingo Clemens Gustav Adolf Freiherr von Wangenheim; 1895—1975) — немецкий драматург, актёр, режиссёр, один из основателей комитета «Свободная Германия».
 Густав Адольф Фридрих Гессен-Гомбургский (нем. Gustav Adolf Friedrich von Hessen-Homburg; 1781—1848) — ландграф Гессен-Гомбургский (1846—1848), австрийский генерал.
 Гётцен, Густав Адольф фон (1866—1910) — немецкий географ, путешественник и исследователь, губернатор Германской Восточной Африки.
 Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, Густав Адольф фон (нем. Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst; 1823—1896, Рим) — немецкий куриальный кардинал, папский сановник из рода Гогенлоэ-Шиллингсфюрст.
 Густав Адольф Иоахим Рюдигер фон дер Гольц (нем. Gustav Adolf Joachim Rüdiger Graf von der Goltz; 1865—1946) — немецкий генерал ПМВ, граф.
 Левенгаупт, Густав Адольф (швед. Gustaf Adolf Lewenhaupt) (1619—1656) — шведский фельдмаршал (1655), участник боевых действий Тридцатилетней войны и против Речи Посполитой.
 Густав Адольф Мекленбургский ((нем. Gustav Adolf zu Mecklenburg; 1633—1695) — последний герцог Мекленбург-Гюстрова.
 Густав Адольф Нассау-Идштейнский (нем. Gustav Adolf von Nassau-Idstein; 1632—1664) — граф Нассау-Идштейнский, старший офицер Имперской армии.
 Розенкампф, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf von Rosenkampf; 1764—1832) — русский правовед, главный секретарь Комиссии составления законов, барон.

Известные личности 
 Альмгрен, Густав Адольф (швед. Gustav Adolf Almgren, 1906—1936) — шведский фехтовальщик.
 Баур, Густав Адольф Людвиг (1816—1899) — немецкий теолог и проповедник.
 Бауэр, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Bauer; 1870—1944) — немецкий политик, социал-демократ, с 1919 по 1920 рейхсканцлер Веймарской республики
 Густав Адольф фон Беннигсен — саксонский генерал-лейтенант; во время войны за баварское наследство начальник армии курфюрста саксонского в Богемии.
 Бильфингер, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Bilfinger; 1840—1914) — немецкий астроном, историк и педагог.
 Брикнер, Густав Адольф (англ. Gustave Adolf «Gus» Brickner; 1912—1991) — американский сталевар.
 Георгий Густав Адольф Мария де Боссэ (1887—1964) — советский ботаник, профессор, доктор биологических наук.
 Вигеланд, Адольф Густав (норв. Adolf Gustav Vigeland; 1869—1943) — норвежский скульптор, создатель Парка скульптур в Осло.
 Варнек, Густав Адольф (нем. Gustav Warneck; 1834—1910) — немецкий протестантский богослов, миссиолог.
 Вислиценус, Густав-Адольф (1803—1875) — немецкий протестантский богослов.
 Карл Густав Адольф фон Гарнак (нем. Carl Gustav Adolf von Harnack; 1851, Российская империя — 10 июня 1930, Веймарская республика) — немецкий лютеранский теолог либерального направления, церковный историк.
 Александр Густав Адольф Гауш (нем. Alexander Gustav Hausch; 1873—1947) — русский живописец, график, сценограф, педагог, художник кукольного театра, меценат, профессор живописи.
 Гейер, Густав Адольф (польск. Gustaw Adolf Geyer; 1844—1893, Лодзь) ― польский промышленник.
 Гейнце, Густав Адольф (1820—1904) — немецкий музыкант и композитор.
 Ганс Густав Адольф Гельман (нем. Hans Gustav Adolf Hellmann, 1903, Вильгельмсхафен-1938, Москва) — немецкий и советский физик-теоретик, пионер квантовой химии.
 Гиппиус, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Hippius; 1792—1856) — русский художник-портретист.
 Гирн, Густав Адольф (фр. Gustave-Adolphe Hirn; 1815—1890) — французский физик.
 Гросс, Ганс Густав Адольф (нем. Hans Gustav Adolf Groß; 1847—1915) — австрийский криминалист, основоположник криминалистики.
 Густав Адольф Хуго Дальстедт (швед. Gustav Adolf Hugo Dahlstedt; 1856—1934) — шведский ботаник.
 Изинг, Густав Адольф (швед. Gustaf Adolf Ising; 1883—1960) — шведский физик и геофизик.
 Карл Густав Адольф Зедергольм, нем. Karl Gustaf Adolf Sederholm; 1830—1878) — православный иеромонах Климент, оптинский старец.
 Зигфрид, Карл Густав Адольф (нем. Carl Gustav Adolf Siegfried; 1830—1903) — протестантский богослов, теолог, ректор Йенского университета.
 Густав Адольф Гесс де Кальве (нем. Gustav Adolf Hess de Calve; 1784 год, Австрийская империя-1838, Слобожанщина) — учёный, доктор философии Харьковского университа, минеролог, музыкант, писатель, горный начальник, управляющий Луганского литейного завода (1822—1827), третий градоначальник Луганска, биограф Григория Сковороды.
 Кеннготт, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Kenngott; 1818—1897) — немецкий минералог и педагог.
 Клёден, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf von Klöden; 1814—1885) — немецкий географ.
 Карл Густав Адольф Книс) (нем. Karl Gustav Adolf Knies; 1821—1898) — немецкий экономист.
 Кнут, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Karl Friedrich Knuth; 1901—1987) — немецкий и швейцарский актёр.
 Магнус Густав Адольф Линдберг (швед. Magnus Gustaf Adolf Lindberg; род.1958) — финский композитор и пианист.
 Линднер, Густав Адольф (1828—1887) — чешский учёный-педагог.
 Меркель, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Merkel; 1827—1885) — немецкий композитор, органист, хоровой дирижёр.
 Густав Адольф Феодор Вильгельм Людвиг Ми (нем. Gustav Adolf Feodor Wilhelm Ludwig Mie; 1868—1957) — немецкий физик.
 Михаэлис, Густав Адольф (Gustav Adolf Michaelis; 1798—1848) — немецкий учёный, врач, акушер-гинеколог, автор учебников по акушерству.
 Мосса, Густав-Адольф (фр. Gustav-Adolf Mossa; 1883—1971) — французский художник-символист.
 Мотс, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Moths) — немецкий гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Мюллер, Густав-Адольф (нем. Gustav Adolf Müller; 1866—1928) — немецкий писатель, археолог.
 Носске, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Nosske; 1902—1986) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, каратель.
 Ольдекоп, Густав Адольф (эст. Gustav Adolf von Oldekop; 1755—1835) — российско-эстонский писатель.
 Селим Густав Адольф Пальмгрен (фин. Selim Gustaf Adolf Palmgren; 1878—1951) — финский композитор и дирижёр.
 Прессель, Густав Адольф (нем. Gustav Pressel; 1827—1890) — немецкий композитор.
 Спангенберг, Густав Адольф (нем. Gustav Spangenberg; 1828—1891) — немецкий исторический и жанровый живописец.
 Тайль, Густав Адольф (Gustav Adolf Theill; 1924—1997) — немецкий музыковед и композитор.
 Фишер, Густав Адольф (Gustav Adolf Fischer; 1846—1888) — немецкий путешественник, военврач, исследователь Африки.
 Фрикке, Густав Адольф 1822—1908) — германский протестантский богослов, священник и философ.
 Густав Адольф Бильберг Хольмбом (дат. Gustav Adolf Bilberg Holmbom; 1851—1903) — датский художник-пейзажист.
 Густав Адольф фон Цанген (нем. Gustav-Adolf von Zangen; 1892—1964) — германский офицер, участник Первой и Второй мировых войн.
 Эгон Густав Адольф Циль (нем. Egon Gustav Adolf Zill; 1906—1974) — эсэсовец, штурмбаннфюрер, комендант различных концлагерей.
 Шеель, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Scheel, 1907—1979) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер и рейхсштатгальтер (1941), обергруппенфюрер СС (1944).
 Шёберг, Густав-Адольф (швед. Gustav-Adolf Sjöberg; 1865—1937) — шведский стрелок, призёр летних Олимпийских игр (1908).
 Шёлль, Густав Адольф (1805—1882) — германский археолог, историк литературы, научный писатель.
 Шлемм, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Schlemm; 1902—1987) — немецкий композитор и дирижёр.
 Штеенграхт фон Мойланд, Густав Адольф (нем. Gustav Adolf Steengracht von Moyland; 1902—1969) — руководящий сотрудник Имперского министерства иностранных дел Германии, статс-секретарь МИДа (1943—май 1945) III Рейха.
 Штенцель, Густав Адольф Гаральд (нем. Gustav Adolf Harald Stenzel; 1792—1854) — немецкий историк.
 Шур, Густав-Адольф (нем. Gustav-Adolf Schur; род.1931) — немецкий шоссейный велогонщик и политик, двукратный чемпион мира (1958, 1959), олимпийский призёр 1956 и 1960.
 Эйсман, Густав Адольф (1824—1884, Киев) — профессор Киевского императорского университета Св. Владимира, киевский городской голова (1872—1873 и 1879—1884).
 Адольф Генрих Густав Энглер (нем. Heinrich Gustav Adolf Engler; 1844—1930) — немецкий ботаник, автор классификации растений.
 Эрнст, Густав Адольф (исп. Adolfo Ernst; 1832—1899) — немецкий естествоиспытатель в Венесуэле.